Санта Рита 1. Сексион има више значења:

 Санта Рита 1. Сексион (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Рита 1. Сексион (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику